Sterling, családnév
 Sterling, keresztnév
 Sterling, számítógépes program
 Sterling, versenyló

 Amerikai Egyesült Államok
 Sterling (Alaszka)
 Sterling (Colorado)
 Sterling (Connecticut)
 Sterling (Észak-Dakota)
 Sterling (Észak-Karolina)
 Sterling (Georgia)
 Sterling (Idaho)
 Sterling (Illinois)
 Sterling (Iowa)
 Sterling (Kansas)
 Sterling (Massachusetts)
 Sterling (Michigan)
 Sterling (Missouri)
 Sterling (Montana)
 Sterling (Nebraska)
 Sterling (New York)
 Sterling (Ohio)
 Sterling (Oklahoma)
 Sterling (Pennsylvania)
 Sterling (Utah)
 Sterling (Virginia)
 Sterling (Washington)
 Sterling (Polk megye, Wisconsin)
 Sterling (Vernon megye, Wisconsin)
 Sterling megye, Texas